Häuser ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Häuser ist der Herkunftsname zum Ortsnamen Hausen oder zu einem Ortsnamen mit -haus(en).

Varianten 
 Hußer (um 1489)
 Heuser (um 1578) 
 Hauser
 Häußer

Namensträger 
 André Häuser (* 1965), deutscher Fußballspieler 
 Armin Häuser (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Christoph Häuser (* 1959), deutscher Biologe
 Franz Häuser (* 1945), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Gerd Jürgen Häuser (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Harald Häuser (* 1957), deutscher Künstler
 Heinrich Häuser (1882–1944), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen
 Karl Häuser (1920–2008), deutscher Ökonom
 Milli Häuser, deutsche Musikerin, Sängerin, Bewegungs- und Tanzpädagogin
 Otto Häuser (1924–2007), deutscher Schriftsteller
 Robert Häuser (1882–1927), österreichischer Politiker (SDAP)
 Rudolf Häuser (1909–2000), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sabine Häuser-Eltgen (* 1960), deutsche Juristin, Kommunalpolitikerin und Verfassungsrichterin 
 Thomas Häuser (* 1970), deutscher elektronischer Spieleentwickler

Weblinks 
 Hauser bei genealogy.net

Siehe auch 
 Häuser (Magazin), deutsche Architekturzeitschrift
 Haeuser
 Häusser
 Heuser
 Hauser
 Haus (Begriffsklärung)

Familienname
Deutscher Personenname
Herkunftsname